Гран-прі Австралії 2014 (офіційно 2014 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 16 березня 2014 року на трасі Альберт-Парк, Мельбурн, Австралія. Вона стала першою гонкою сезону 2014 «Формули-1».

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
  — Вальттері Боттас був оштрафований на п'ять позицій за зміну коробки передач.
  — Естебан Гутьєррес був оштрафований на п'ять позицій за зміну коробки передач.
  — Пастору Мальдонадо не вдалося показати час в межах правила 107% від найшвидшого кола Даніеля Ріккіардо в Q1. Згодом стюардами було надано дозвіл на участь в перегонах.

Перегони 

Примітки:
  — Жуль Б'янкі не проїхав 90% дистанції гонки, тому не був класифікований.
  — Даніель Ріккіардо був дискваліфікований за порушення лімітів палива і використання незареєстрованого методу вимірювання витрати палива.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2014 Формули-1
Березень 2014
2014 в австралійському спорті